Le Faiseur, pièce de théâtre d'Honoré de Balzac écrite en 1840 et créée un an après sa mort en 1851
Le Faiseur, film français d'André Hugon (1936)
The Lovable Cheat, film américain de Richard Oswald (1949), avec Buster Keaton
Le Faiseur, téléfilm de Jean-Pierre Marchand (1965)
Le Faiseur, téléfilm de Georges Folgoas (1999)